Kallithea puede hacer referencia a:

 Kallithea, municipio griego situado en la periferia de Atenas Meridional.
 GS Kallithea, club de fútbol griego de la ciudad de Kallithea, Atenas.
 Kallithea (Calcídica), distrito municipal griego situado en Calcídica.